Butjadingen a következőket jelentheti:
Butjadingen – félsziget Bréma és Wilhelmshaven között az Északi-tenger partján

Butjadingen – település az azonos nevű félszigeten